Skiveren kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skiveren (Råbjerg Sogn) – en bebyggelse ved Tannis Bugt / i Råbjerg Sogn
 Skiveren (Sankt Hans Sogn) – en bebyggelse sydvest for Hjørring / i Sankt Hans Sogn
 Skiveren (Tårs Sogn) – en bebyggelse i Tårs Sogn
 Skiveren (Øster Hassing Sogn) – en bebyggelse og et vandareal i Øster Hassing Sogn
 Skiveren (Thisted Kommune) – vandareal i Hillerslev Sogn og Sennels Sogn i Thisted Kommune